Kateřina Siniaková e Belinda Bencic erano le detentrici del titolo, ma Bencic ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo. Siniaková ha fatto coppia con Barbora Krejčíková, ma le due hanno perso al primo turno contro Margarita Gasparjan e Andrea Hlaváčková.

Gasparjan e Hlaváčková hanno conquistato il titolo battendo in finale María Irigoyen e Paula Kania con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)
  Margarita Gasparjan /  Andrea Hlaváčková (campionesse)

 Chuang Chia-jung /  Darija Jurak (quarti di finale)
 Liang Chen /  Alicja Rosolska (primo turno)

Wildcard 

  Jana Čepelová /  Viktória Kužmová (primo turno)

 Tereza Smitková /  Barbora Štefková (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Prague Open 2016
WTA Tour 2016